Grinberg:
 Miguel Grinberg
 David Grinberg (Grimberg)

Sobrenomes da língua iídiche